При́стли – английская фамилия. Известные носители:
 Пристли, Адам (род. 1990) — гибралтарский футболист.
 Пристли, Аким (род. 1985) — ямайский футболист.
 Пристли, Джейсон (род. 1969) — канадский актёр.
 Пристли, Джозеф (1733—1804) — английский священник, химик, философ, общественный деятель.
 Пристли, Джон Бойнтон (1894—1984) — английский романист, эссеист, драматург и театральный режиссёр.
 Пристли, Дон (род. 1940) — британский разработчик компьютерных игр, который написал ряд игр для ZX81 и ZX Spectrum в период с 1982 по 1989 годы.
 Пристли, Дэннис (род. 1950) — профессиональный дартсмен.
 Пристли, Крис (род. 1958) — английский писатель и художник.
 Пристли, Реймонд (1886—1974) — английский геолог и гляциолог, участник антарктической экспедиции (1911—1914) Роберта Скотта.
 Пристли, Том (1911–1985) — североирландский футболист.

Другие значения 
 «Пристли» — кратер на Луне, названный именем Джозефа Пристли.